AIK har flere betydninger:
 AIK – svensk idrætsforening
 AIK Fotboll – svensk fodboldklub
 Alliance Idræts Klubben af 1965 – idrætsforening fra Stevns på Sjælland
 AIK 65 Strøby Fodbold –
 AIK Frederiksholm – fodboldklub fra Valby, København
 AIK Taarnby – fodboldklub på Amager, København